Bey, Ain
 Bey, Saône-et-Loire
 Bei